Лас Бељотас има више значења:

 Лас Бељотас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Бељотас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику